Galaxis steht für:
 die Milchstraße, die Galaxie mit unserem Sonnensystem
 selten auch allgemeinsprachlich und fachlich falsch als Synonym für Galaxie
 Galaxis, Science-Fiction-Film (1995) mit Brigitte Nielsen
 Galaxis (Heftreihe), die deutsche Ausgabe des Magazins Galaxy

Siehe auch: